Rustavi (ryska: Рустам Алиев), eller Miskinli, är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Rustavi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rustavi är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Rustavi ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Rustavi. Närmaste större samhälle är Kyadabek,  km nordost om Rustavi. 

I omgivningarna runt Rustavi växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Rustavi är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu